Camerata steht für:

 Camerata, eine Gemeinschaft oder private Räumlichkeit
 Camerata Cornello, Gemeinde in  Bergamo, Italien
 Camerata Nuova, Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom, Italien
 Camerata Picena, italienische Gemeinde in der Provinz Ancona in den Marken